Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Open GDF Suez 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Mona Barthelová, která v úvodním kole nestačila na osmou nasazenou Belgičanku Kirsten Flipkensovou.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená ruská tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která ve finále zdolala italskou turnajovou trojku Saru Erraniovou ve třech sadách .

Pavljučenkovová získala na okruhu WTA Tour šestý titul ve dvouhře a celkově desátou turnajovou trofej.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Petra Kvitová (odstoupila)
  Sara Erraniová (finále)
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Simona Halepová (1. kolo)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze 

|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=6

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Sara Erraniová
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=77
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Alizé Cornetová
|RD1-score4-1=63
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=65

|RD2-seed1= 
|RD2-team1=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open GDF Suez
WTA Tour 2014
Tenis ve Francii v roce 2014